Bristol Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bristol Township (Illinois)
 Bristol Township (Iowa)
 Bristol Township (Minnesota)
 Bristol Township (Morgan County, Ohio)
 Bristol Township (Trumbull County, Ohio)
 Bristol Township (Bucks County, Pennsylvania)
 Bristol Township (Philadelphia County, Pennsylvania)
 Bristol Township (South Dakota)